Gli occhiali d'oro, romanzo di Giorgio Bassani;
Gli occhiali d'oro, film di Giuliano Montaldo tratto dal romanzo.